Mesopotamia, regione del Vicino Oriente
Mesopotamia, una Provincia dell'Impero romano
Mesopotamia, un Thema dell'Impero Bizantino
Mesopotamia, ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Occidentale
Mesopotamia armena, una regione del Regno di Armenia
Mesopotamia settentrionale, regione indicata dai geografi musulmani nota col nome di Jazīra
Mesopotamia argentina, una regione orientale dall'Argentina.